George London kan syfta på:

* George London (1681–1714), engelsk trädgårdsmästare och landskapsarkitekt
 George London (1920–1985), amerikansk operasångare (baryton)